BiH

 Kovanluk, naselje u općini Bijeljina

Srbija

Kovanluk (Kraljevo, Srbija), naselje u općini Kraljevo
Kovanluk (Merošina, Srbija), naselje u općini Merošina